Harrison Reed (né le  à Newmarket, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière 
 Il participe avec l'équipe LHO au Défi ADT Canada-Russie en 2006.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2004-2005 ||Jets de Petrolia ||OJHL-B ||43 ||11 ||18 ||29 ||43 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || Knights de London || LHO ||6 ||0 ||0 ||0 ||0 ||4 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|2005-2006 || Sting de Sarnia || LHO ||68 ||26 ||24 ||50 ||50 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Sting de Sarnia || LHO ||67 ||29 ||52 ||81 ||30 ||4 ||0 ||4 ||4 ||8
|-
|2007-2008 || Sting de Sarnia || LHO ||28 ||6 ||12 ||18 ||20 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2007-2008|| Storm de Guelph || LHO ||41 ||8 ||21 ||29 ||20 ||10 ||3 ||2 ||5 ||12
|-
|2008-2009 || River Rats d'Albany || LAH ||70 ||5 ||4 ||9 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Everblades de la Floride || ECHL ||1 ||1 ||1 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Everblades de la Floride || ECHL ||9 ||8 ||5 ||13 ||9 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||River Rats d'Albany ||LAH ||49 ||1 ||5 ||6 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010||Monsters du lac Érié ||LAH ||17 ||0 ||1 ||1 ||19 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Oilers de Tulsa ||LCH || 28|| 13|| 17|| 30|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Walleye de Toledo || ECHL ||52 ||16 ||17 ||33 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013|| Monsters du lac Érié|| LAH || 4|| 0|| 2|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013|| Aeros de Houston || LAH || 16|| 1|| 3|| 4|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Thunder de Stockton || ECHL ||46 || 21|| 24|| 45|| 32|| 23|| 9|| 11|| 20|| 10
|-
| 2012-2013|| Monsters du lac Érié|| LAH || 14|| 1|| 1|| 2|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Eispiraten Crimmitschau || DEL2 || 54|| 40|| 50|| 90|| 98|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| Straubing Tigers || DEL || 50|| 12|| 13|| 25|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016|| Dresdner Eislöwen || DEL2 || 52 || 23 || 29 || 52 || 22 || 15 || 5 || 7 || 12 || 8
|-
|2016-2017|| SønderjyskE Ishockey || Metal-Ligaen ||45 ||27 ||23 ||50 ||30 ||6 ||0 ||3 ||3 ||2 
|-
|2017-2018|| Stavanger Oilers || GET-ligaen ||11 ||2 ||1 ||3 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018|| Dresdner Eislöwen || DEL2 ||9 ||5 ||6 ||11 ||6 ||2 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
| 2018-2019|| Dresdner Eislöwen || DEL2 ||48 ||14 ||38 ||52 ||16 ||5 ||1 ||1 ||2 ||4
|-
|2019-2020|| Újpesti TE || Erste Liga ||33 ||19 ||23 ||42 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2020-2021|| Hamburg Crocodiles || Oberliga || 19 || 11 || 12 || 23 || 12 || 5 || 3 || 4 || 7 || 10

Notes et références 

Naissance en janvier 1988
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Hurricanes de la Caroline
Joueur des River Rats d'Albany
Joueur des Monsters du lac Érié
Joueur des Everblades de la Floride
Joueur des Oilers de Tulsa
Joueur du Walleye de Toledo
Joueur du Thunder de Stockton
Joueur des Aeros de Houston (LAH)
Champion de la Coupe Memorial
Joueur des Knights de London
Joueur du Sting de Sarnia
Joueur du Storm de Guelph
Joueur du ETC Crimmitschau
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du EHC Straubing Tigers
Joueur des Dresdner Eislöwen
Joueur des Stavanger Oilers
Naissance à Newmarket (Ontario)